Nämndemannen kan vara:
 Nämndeman –  en lekmannadomare i svensk rätt
 Nämndemannen – en medlemstidning från Nämndemännens Riksförbund